Martín Lucena Londoño (Bogotá, Colombia; 18 de febrero de 1998) es un futbolista - Portero Colombo- Sueco, que hace parte del equipo Åtvidabergs FF de la ciudad de Åtvidaberg-Suecia. 

Åtvidabergs FF hace parte de la División 1 (Ett) del fútbol sueco.

Trayectoria

Inicios 
A la edad de 7 años, ingresa La Academia de fútbol dirigida por Diego Bolívar destacándose como un arquero con mucho potencial. permanece 3 años hasta que es descubierto por el exportero Argentino Luis Gerónimo López.

En la academia de Luis Gerónimo López se va consolidando en el torneo de la Liga De Bogotá.

Viaja a Suecia a la edad de 12 años. Se vincula con el equipo de fútbol ÖRGRYTE IS de la ciudad de Gotemburgo.

Integra la selección de Gotemburgo U15 y U16, representando a Gotemburgo en el torneo élite (Elitpojklägret - julio de 2013) para los mejores jugadores de Suecia nacidos 98.

En el 2014 hace parte de los 10 mejor arquero juveniles de Suecia, y es galardonado con el  premio al mejor jugador juvenil del club de fútbol ÖRGRYTE 2014. El mismo año, es invitado a la convocatoria de  noviembre 15 al 26/2014 en Bogotá con la selección Colombia sub-17.

A comienzos del 2015 es fichado por el club de fútbol BK Häcken de Gotemburgo en la categoría Sub 19, donde permanece hasta 2017. 

Firma su primer contrato profesional el 7 de marzo de 2018 con el club IK Oddevold de División 1 del fútbol Sueco. 

El 17 de noviembre de 2018, fue convocado para jugar el partido de las estrellas ( Morgondagens Stjärnor) donde están los mejores jóvenes talentos de la División 1 del fútbol Sueco.

2019 es fichado por  Åtvidabergs FF de la División 1 del fútbol Sueco.

Palmarés

Torneos 
 División 1 Ett Suecia 
 Allsvenskan U19 2015-2107
 Liga Cupen U19 2016/2017 Suecia
 Gothia Cup 07/2016 categoría U18
 Mariedal Cup Suecia-Borås 11/2015- FutSal-U19
 Gothia Cup 07/2015 categoría U18
 Hisingsmästerskapet 02/2015
 U17 div.1 Västra Götaland
 U16 Sanktan
 Elitpojklägret - julio de 2013

Enlaces externos 
 Gothia Cup campeón 2016 https://web.archive.org/web/20160725200804/http://www.gothiacup.se/eng/2016/07/third-straight-gold-bk-hacken/
 Mariedal Cup campeón 2015 https://web.archive.org/web/20151226073437/http://bkhacken.se/u19-guld-i-mariedal-cup/
 Gothia Cup campeón 2015 https://web.archive.org/web/20150719022411/http://bkhacken.se/gothia-cup-guld/
 Noveno mejor arquero juvenil de Suecia 2014 http://www.gbgfotboll.com/m-lucena-p-dahlberg-ar-med-pa-listan-sveriges-storsta-talanger-2014/
 Torneo élite Suecia http://www.gbgfotboll.com/elitpojklagret-orgrytes-martin-lucena-gjorde-en-bra-insats-idag/

Futbolistas de Colombia
Futbolistas del BK Häcken